Сущево и Сущёво — топоним.

Белоруссия 
 Сущево — в Витебской области.

Россия 
 Сущево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Сущёво — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Сущево — в Вологдской области.
 Сущево — в Калужской области.
 Сущево — в Костромской области.
 Сущёво — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в XVIII веке.
 Сущёво — в Московской области.
 Сущево — в Нижегородской области.
 Сущёво — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Сущёво — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Сущёво — железнодорожная станция в Бежаницком районе Псковской области.
 Сущево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сущево — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Сущево — в Тверской области.
 Сущево — в Ярославской области.

См. также 
 Сущёв
 Сущевка